Анатолий Иванович Юлин (,  — , ) — спортсмен-легкоатлет; чемпион Европы (1954) в беге на 400 метров с барьерами. Заслуженный мастер спорта СССР (1954), Заслуженный тренер БССР (1977), Заслуженный тренер СССР. Воспитанник Б. Б. Левинсона. В 1952 году включён в сборную СССР. Окончил Белорусский институт физической культуры в 1953 году. В 1980-1989 годах — тренер сборной СССР и Белоруссии.

Выступления на соревнованиях

Чемпионаты СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 Анатолий Юлин 
 Его девиз — быть первым 

Бегуны с барьерами СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Выпускники Белорусского университета физической культуры